Virunum är en fornlämning i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Klagenfurt Land och förbundslandet Kärnten, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Virunum ligger  meter över havet.

Terrängen runt Virunum är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Zechnerkogel,  meter över havet,  km nordost om Virunum. Runt Virunum är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Klagenfurt,  km sydväst om Virunum. 

Omgivningarna runt Virunum är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kärnten